Sankt Severinus oder St. Severin steht für:

 Severinus († 170), Märtyrer und Heiliger, siehe Severinus, Exuperius und Felicianus
 Severin von Köln († um 400), Bischof von Köln und Heiliger
 Severin von Noricum († 482), Missionar, Klostergründer und Heiliger
 Severinus von Agaunum († 506/507), Abt und Heiliger
 Severinus von Paris († 540/555), Mönch und Heiliger

St. Severin steht für: 
 St. Severinus (Backleben), Kirche in Backleben
 St. Severi (Blankenhain), Kirche in Blankenhain bei Weimar
 St. Severin (Keitum), Kirche auf Sylt
 St. Severin (Köln), Kirche in Köln
 St. Severin (Lövenich), Kirche in Köln-Lövenich
 St. Severin (Passau-Heining), Kirche in Passau 
 St. Severin (Passau-Innstadt), Kirche in Passau 
 St. Severin (Völlan), Kirche in Völlan, Südtirol

Siehe auch:
 San Severino
 Severinskirche